En Pologne, Wilczogóra est le nom de :

 Wilczogóra, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wilczogóra, village du powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie,
 Wilczogóra, village du powiat de Sierpc, dans la voïvodie de Mazovie,
 Wilczogóra, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.